Barranca Prieta kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Barranca Prieta, delstaten Mexiko, Huehuetoca, 
 Barranca Prieta, Guerrero, San Marcos, 

Robotskapade Mexikoförgreningar